Аньян — міський округ в провінції Хенань КНР.
 Аньян — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Еро.